Mikael Samuelsson, född 23 december 1976 i Mariefred, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare. Han avslutade sin karriär i Djurgårdens IF i SHL.

Mikael Samuelsson skrev sommaren 2009 på ett tre-årskontrakt värt $7,5 miljoner med Vancouver Canucks efter att ha spelat fyra år i Detroit Red Wings. Han har även spelat i Södertälje SK, Frölunda HC och Brynäs IF i Elitserien, och i NHL-lagen San Jose Sharks, New York Rangers, Pittsburgh Penguins och Florida Panthers.

Samuelsson tog tillsammans med Tre Kronor guld under de Olympiska vinterspelen 2006 i Turin, samt guld i VM i Riga 2006. I och med Stanley Cup-segern med Detroit Red Wings 2008 blev han den 21:a medlemmen i Trippelguldklubben.

1 juli 2012 skrev Samuelsson ett 2-årskontrakt med Detroit Red Wings som är tillbaka i klubben efter tre år. Säsongen 2014/2015 kommer Samuelsson spela för Djurgårdens IF i SHL.

Tillsammans med Henrik Zetterberg, Kenny Jönsson, Jörgen Jönsson, Ronnie Sundin, Niklas Kronwall, Mika Hannula och Stefan Liv blev Mikael Samuelsson de första spelarna att vinna OS-guld och VM-guld samma år (2006) 2016 var han en av åtta som blev framröstad till Strängnäs kommuns hall of fame över personer som är födda inom Strängnäs kommun av Strengnäs Tidnings läsare.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar
Mikael Samuelsson på nhl.com
Spelarprofil på eurohockey.com

Svenska ishockeyspelare
Födda 1976
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Sverige
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Olympiska guldmedaljörer 2006
Svenska olympiska guldmedaljörer
Spelare i Trippelguldklubben
Män
Levande personer
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Brynäs IF
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i New York Rangers
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Florida Panthers
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Vancouver Canucks
Världsmästare i ishockey
Spelare i Rapperswil-Jona Lakers
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Stanley Cup-mästare 2008
Personer från Mariefred
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft